Shibushi (Kagoshima), een stad in de prefectuur Kagoshima, Japan
 Bushi, een Austronesische taal van de groep der Malagasitalen